Reacción puede referirse a:

Modelo estímulo-respuesta, aplicable a distintos contextos.
Tiempo de reacción ante el estímulo que la genera.

Física y química
En términos químicos es un efecto secundario de la creación de una sustancia, mezcla o compuesto.
 Ley de acción y reacción, una de las leyes de Newton.
 Reacción mecánica, una de las fuerzas que ejerce el entorno sobre una estructura resistente o mecanismo en movimiento.
 Reacción en cadena, secuencia de reacciones en las que un producto reactivo produce reacciones adicionales.
 Reacción química, proceso en el que una o más sustancias —los reactivos— se transforman en otras sustancias diferentes.
 Reacción exotérmica, la que desprende calor.
 Reacción endotérmica, la que absorbe calor.
 Reacción limitante, su paso más lento.
 Reacción nuclear / Procesos nucleares, proceso de combinación y transformación de las partículas y núcleos atómicos.
 Reacción nuclear en cadena / «Reactividad (nuclear)», la que se sostiene en el tiempo al provocar un neutrón la fisión de un átomo fisible, lo cual libera varios neutrones, que a su vez causan otras fisiones.

Biología
 Reacción bioquímica o ruta metabólica, la que se lleva a cabo dentro de los organismos vivos.
 Reacción acrosómica, vinculada a la fusión del espermatozoide y el óvulo.
 Reacción anafiláctica.
 Reacción alérgica.
 Reacción adversa a medicamento (RAM), efecto indeseado en pacientes tratados con medicamentos.

Psicología
 Reacción psicológica.siempre tienes que bañarte
 Reacción emocional.
 Reactividad (psicología)

Política
 Reacción (política), concepto opuesto a revolución; guarda algunas semejanzas con contrarrevolución.
 Dialéctica acción-reacción, en teoría de la guerrilla, guerra revolucionaria o terrorismo.

Historia
Reacción pagana, intentos de restauración del paganismo.
Reacción de Termidor, fase de la Revolución francesa.

Enlaces externos